Quanzhou kan avse följande platser i Kina:

 Quanzhou – stad på prefekturnivå, Fujian-provinsen
 Quanzhou Jinjiang Airport
 Quanzhou, Guilin – härad i Guangxi-regionen

Se även
 3335 Quanzhou – asteroid i huvudbältet